Ongerijmd, zie contradictie
 Absurde kunst
 Absurde humor
 Absurd toneel
 Absurd (band), een Duitse metalband 
 Absurdisme, een filosofische stroming